ATAD3B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 648 амінокислот, а молекулярна маса — 72 573.

Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки